Евге́ний Си́доров:
 Сидоров, Евгений Васильевич (род. 1956) — советский и российский футболист; тренер.
 Сидоров, Евгений Дмитриевич (род. 1997) — российский биатлонист.
 Сидоров, Евгений Николаевич (1916—?) — советский организатор строительства и государственный деятель.
 Сидоров, Евгений Юрьевич (род. 1938) — советский и российский литературный критик, литературовед, министр культуры России (1992—1997).